

Patronyme 

 Alphonse Alley (1930-1987), officier de l'armée et personnalité politique béninoise ;
 Kirstie Alley (1951-2022), actrice, productrice et scénariste américaine ;
 Vernon Alley (1915-2004), contrebassiste.

Autre 
 Blade Alley, jeu vidéo